Opius — род паразитических наездников из семейства . Один из крупнейших родов насекомых: в мире более 2000 видов, в Палеарктике — около 500.

Описание 
Мелкие бракониды длиной 1—3 мм. Передние крылья с полным жилкованием. 2—3-й и 4-й тергиты брюшка подвижно сочленённые. Яйцеклад изогнут книзу или прямой. Паразитируют на личинках двукрылых (Agromyzidae, Anthomyiidae, Drosophilidae, Tephritidae, Ephydridae и Cecidomyiidae).

Классификация 
Большой сборный род, из которого в последние десятилетия выделено несколько крупных и мелких родов, например, Phaedrotoma (около 200 видов), Utetes (около 190 видов) и другие.

Ранее среди синонимов числились такие таксоны:

Список видов 
.

 O. abbyae (Kula, 2003)
 O. abditiformis (Fischer, 1984)
 O. abditus (Fischer, 1960)
 O. aberrans (Viereck, 1905)
 O. aberranticeps (Fischer, 1965)
 O. aberrantipennis (Fischer, 1969)
 O. abortivus (Weng & Chen, 2005)
 O. acarinatus (Fischer, 1965)
 O. acuminatus (Granger, 1949)
 O. acuticlypealis (Tobias, 1998)
 O. acuticrenis (Fischer, 1965)
 O. acharaviensis (Fischer, 1996)
 O. achterbergi (Samiuddin & Ahmad, 2009)
 O. adanacola (Fischer & Beyarslan, 2005)
 O. adductus (Fischer, 1964)
 O. adentatus (Fischer, 1981)
 O. adversus (Papp, 1980)
 O. aethiops (Haliday, 1837)
 O. affinis (Spinola, 1851)
 O. africanus (Szepligeti, 1908)
 O. agromyzicola (Fischer, 1967)
 O. ajax (Fischer, 1968)
 O. alachuanus (Fischer, 1964)
 O. albericus (Fischer, 1979)
 O. albiapex (Fischer, 1965)
 O. aldrichi (Muesebeck, 1958)
 O. aligarhensis (Samiuddin & Ahmad, 2009)
 O. almatus (Fischer, 1979)
 O. alsenus (Papp, 1981)
 O. altaiensis (Fischer, 1971)
 O. alteratus (Fischer, 1964)
 O. alticlypeatus (Fischer, 1965)
 O. altritemporalis (Fischer, 1966)
 O. alutaceator (Fischer, 1968)
 O. alutacipectus (Fischer, 1968)
 O. alvarengai (Fischer, 1979)
 O. amaichaensis (Fischer, 1968)
 O. amarellae (Fischer, 1967)
 O. ambiguus (Wesmael, 1835)
 O. ambirius (Goureau, 1851)
 O. ambitus (Tobias, 1998)
 O. ambivius (Goureau, 1851)
 O. americanus (Gahan, 1915)
 O. amplus (Ashmead, 1890)
 O. amputatus (Weng & Chen, 2005)
 O. amurensis (Tobias, 1998)
 O. anastrephae (Viereck, 1913)
 O. andigeni (Fischer, 1966)
 O. anduzei (Fischer, 1964)
 O. angelus (Fischer, 1971)
 O. angustatus (Tobias, 1998)
 O. angusticellularis (Tobias, 1998)
 O. angustistriatus (Fischer, 1964)
 O. angustisulcus (Fischer, 1966)
 O. ankaratrensis (Fischer, 1963)
 O. annellaticornis (Fischer, 1965)
 O. antefurcalis (Fischer, 1959)
 O. antennatus (Fischer, 1965)
 O. anthriscoidis (Fischer, 1966)
 O. antrimensis (Fischer, 1965)
 O. apfelbeckianus (Fischer, 1967)
 O. apicalis (Gahan, 1915)
 O. aquacaducus (Chen & Weng, 2005)
 O. araucoensis (Fischer, 1968)
 O. areatus (Tobias, 1986)
 O. arenaceus (Jakimavicius, 1986)
 O. areolatus (Szepligeti, 1902)
 O. areoljugum (Weng & Chen, 2005)
 O. argillaceus (Tobias, 1998)
 O. aridis (Gahan, 1913)
 O. arrhostia (Chen & Weng, 2005)
 O. arundinis (Fischer, 1964)
 O. ascazubianus (Fischer, 1979)
 O. atatanaensis (Fischer, 1996)
 O. atricornis (Fischer, 1963)
 O. atrocoxalis (Ashmead, 1890)
 O. attila (Fischer, 1968)
 O. attributus (Fischer, 1962)
 O. aureliae (Fischer, 1957)
 O. austriacus (Fischer, 1958)
 O. avispasensis (Fischer, 1965)
 O. baguioensis (Fischer, 1966)
 O. bajariae (Fischer, 1989)
 O. bakonyensis (Fischer, 1989)
 O. baldufi (Muesebeck, 1950)
 O. balthasarius (Fischer, 1978)
 O. ballade (Fischer, 1968)
 O. bananipes (Fischer, 1969)
 O. bareilliensis (Samiuddin & Ahmad, 2009)
 O. barraudi (Fischer, 1966)
 O. barrioni (Fischer, 1987)
 O. barrosensis (Fischer, 1968)
 O. basalis (Fischer, 1958)
 O. basicastaneus (Fischer, 1964)
 O. basiniger (Viereck, 1905)
 O. basirufulus (Tobias, 1998)
 O. basisimplex (Fischer, 1979)
 O. beieri (Fischer, 1968)
 O. bellus (Gahan, 1930)
 O. bengalensis (Ahmad & Shamim, 2008)
 O. betae (Bengtsson, 1926)
 O. bicarinifer (Fischer, 1979)
 O. bicoloriformis (Fischer, 1957)
 O. bidentis (Fischer, 1964)
 O. bifossatus (Fischer, 1965)
 O. biharensis (Samiuddin & Ahmad, 2009)
 O. blancasi (Fischer, 1966)
 O. boharti (Fischer, 1966)
 O. bonatus (Tobias, 1998)
 O. borneanus (Fischer, 1962)
 O. bouceki (Fischer, 1958)
 O. brachythorax (Fischer, 1971)
 O. brasiliensis (Szepligeti, 1902)
 O. brevicaudatus (Granger, 1949)
 O. brevicaudis (Szepligeti, 1905)
 O. brevipalpis (Thomson, 1895)
 O. breviscapus (Thomson, 1895)
 O. bromensis (Fischer, 1965)
 O. brooki (Fischer, 1965)
 O. brownsvillensis (Fischer, 1965)
 O. bruneipes (Gahan, 1913)
 O. brunescens (Fischer, 1964)
 O. brunipennis (Fischer, 1965)
 O. brunneitarsis (Gahan, 1915)
 O. brunneiventris (Cresson, 1872)
 O. brunnicoxis (Tobias, 1998)
 O. bucki (Costa Lima, 1938)
 O. buenaventurae (Fischer, 1963)
 O. bulgaricus (Fischer, 1959)
 O. bullatianus (Fischer, 2005)
 O. bururianus (Fischer, 1968)
 O. busuensis (Fischer, 1990)
 O. caboverdensis (Hedqvist, 1965)
 O. caesus (Haliday, 1837)
 O. calatheae (Fischer, 1966)
 O. callaensis (Fischer, 1963)
 O. camerunensis (Fischer, 1964)
 O. campinaensis (Fischer, 1968)
 O. candixtus (Fischer, 1980)
 O. canimensis (Fischer, 1965)
 O. canlaonicus (Fischer, 1966)
 O. cannonbeachensis (Fischer, 1970)
 O. capeki (Fischer, 1963)
 O. caprifolii (Fischer, 1967)
 O. caprilesi (Fischer, 1966)
 O. caracasensis (Fischer, 2005)
 O. cardini (Fischer, 1966)
 O. carensis (Fischer, 1980)
 O. caricivorae (Fischer, 1964)
 O. carinifacialis (Tobias, 1998)
 O. carinifer (Fischer, 1966)
 O. carinus (Fischer, 1964)
 O. casparianus (Fischer, 1979)
 O. castaneigaster (Fischer, 1964)
 O. castor (Fischer, 1968)
 O. caucasi (Tobias, 1986)
 O. caudatus (Szepligeti, 1898)
 O. caudifer (Fischer, 1958)
 O. caudisignatus (Fischer, 1979)
 O. cehalovicki (Fischer, 1964)
 O. celsiformis (Fischer, 1959)
 O. celsus (Haliday, 1837)
 O. ciceris (Fischer, 1974)
 O. ciliatus (Nees, 1811)
 O. cinctus (Provancher, 1886)
 O. cinerariae (Fischer, 1963)
 O. cingulaticornis (Fischer, 1965)
 O. cingulatigaster (Fischer, 1968)
 O. cingulatoides (Fischer, 1959)
 O. cingulatus (Wesmael, 1835)
 O. cingutolicus (Fischer, 1992)
 O. cinnameus (Tobias, 1998)
 O. circinus (Papp, 1979)
 O. circulator (Nees, 1834)
 O. circumscriptus (Szepligeti, 1914)
 O. cisopertus (Tobias, 1998)
 O. citlus (Fischer, 1983)
 O. citripes (Fischer, 1969)
 O. citronipus (Fischer, 1969)
 O. claudos (Weng & Chen, 2005)
 O. clausus (Fischer, 1958)
 O. clellanvillensis (Fischer, 1964)
 O. clevelandensis (Fischer, 1964)
 O. clidogastrae (Fischer, 1964)
 O. clusilis (Weng & Chen, 2005)
 O. cocafluvianus (Fischer, 1968)
 O. cochisensis (Fischer, 1965)
 O. coillum (Chen & Weng, 2005)
 O. coleogaster (Fischer, 1964)
 O. colombina (Fischer, 1972)
 O. coloradensis (Gahan, 1915)
 O. coloraticeps (Fischer, 1996)
 O. columbiacus (Fischer, 1964)
 O. columbicus (Fischer, 1963)
 O. commodus (Gahan, 1915)
 O. compar (Marshall, 1891)
 O. comparativus (Fischer, 1972)
 O. completetus (Chen & Weng, 2005)
 O. complexus (Weng & Chen, 2005)
 O. conasis (Fischer, 1983)
 O. concepcionensis (Fischer, 1978)
 O. confundens (Fischer, 1964)
 O. confusus (Giraud, 1877)
 O. congoensis (Fischer, 1968)
 O. connivens (Thomson, 1895)
 O. consors (Fischer, 1957)
 O. contabundus (Tobias, 1998)
 O. contractor (Fischer, 1968)
 O. contrahens (Fischer, 1966)
 O. contrasticeps (Fischer, 1979)
 O. contrasticus (Fischer, 1966)
 O. contrax (Fischer, 1980)
 O. contrut (Fischer, 1996)
 O. convergitalis (Fischer, 1964)
 O. copaxis (Fischer, 1983)
 O. cordobensis (Fischer, 1963)
 O. corfuensis (Fischer, 1996)
 O. coriaceus (Gahan, 1917)
 O. coriaciceps (Fischer, 1965)
 O. cortesanus (Fischer, 1968)
 O. cosa (Fischer, 1980)
 O. costaeburneae (Fischer, 1964)
 O. costaricensis (Fischer, 1962)
 O. crandalli (Fischer, 1964)
 O. crassiceps (Gahan, 1915)
 O. crassicrus (Thomson, 1895)
 O. crassipes (Wesmael, 1835)
 O. crenulaticeps (Fischer, 1963)
 O. crenulatus (Szepligeti, 1914)
 O. crenuturis (Fischer, 1996)
 O. crescentensis (Fischer, 1965)
 O. crinitus (Chen & Weng, 2005)
 O. crosswisus (Weng & Chen, 2005)
 O. cruciatus (Chen & Weng, 2005)
 O. cuencaensis (Fischer, 1968)
 O. culatus (Fischer, 1980)
 O. cumbaratzaensis (Fischer, 1969)
 O. curiosicornis (Fischer, 1965)
 O. curritibensis (Fischer, 1966)
 O. curtiarticulatus (Fischer, 1964)
 O. curticaudatus (Fischer, 1966)
 O. curticornis (Fischer, 1960)
 O. curticubitalis (Fischer, 1965)
 O. curtisignum (Fischer, 1968)
 O. curtisternaulis (Fischer, 2001)
 O. curtitarsus (Fischer, 1963)
 O. curvatus (Fischer, 1957)
 O. cuzcoensis (Fischer, 1968)
 O. cynipsidum (Giraud, 1877)
 O. cyphus (Papp, 1985)
 O. cyrilli (Fischer, 1971)
 O. chapini (Fischer, 1966)
 O. chapmani (Fischer, 1964)
 O. cheleutos (Weng & Chen, 2005)
 O. chewaucanus (Fischer, 1965)
 O. chilensis (de Santis, 1966)
 O. chillcotti (Fischer, 1969)
 O. chimus (Fischer, 1983)
 O. choristigma (Spinola, 1851)
 O. christenseni (Papp, 1982)
 O. chromaticus (Fischer, 1966)
 O. chromatomyiae (Belokobylskij & Wharton, 2004)
 O. chrysostigmus (Tobias, 1998)
 O. daghestanicus (Telenga, 1950)
 O. dakarensis (Fischer, 2005)
 O. damnosus (Papp, 1980)
 O. danicus (Fischer, 1984)
 O. danielssoni (Papp, 2003)
 O. dariae (Fischer, 1972)
 O. dataensis (Fischer, 1966)
 O. declivous (Samiuddin & Ahmad, 2009)
 O. deiphobe (Fischer, 1970)
 O. delhianus (Fischer, 1966)
 O. deliciosus (Fischer, 1968)
 O. delipunctis (Fischer & Beyarslan, 2005)
 O. delvillei (Fischer, 1972)
 O. demosthenis (Fischer, 1970)
 O. derus (Papp, 1989)
 O. dewulfi (Fischer, 1968)
 O. diachasmoides (Tobias, 1986)
 O. diana (Fischer, 1968)
 O. diastatae (Ashmead, 1889)
 O. dicolatus (Fischer, 1983)
 O. dichrocerus (Chen & Weng, 2005)
 O. differentiarius (Fischer, 1965)
 O. difficillimus (Fischer, 1958)
 O. digitus (Chen & Weng, 2005)
 O. dilucidus (Tobias, 1998)
 O. dimensus (Fischer, 1964)
 O. dimidiatus (Ashmead, 1889)
 O. dimidius (Chen & Weng, 2005)
 O. discordiosus (Tobias, 1998)
 O. discreparius (Fischer, 1963)
 O. disparens (Fischer, 1999)
 O. dissitus (Muesebeck, 1963)
 O. distincticornis (Fischer, 1965)
 O. distortus (Papp, 1980)
 O. diurnus (Tobias, 1998)
 O. diutius (Chen & Weng, 2005)
 O. divergens (Muesebeck, 1958)
 O. divergifacialis (Fischer, 1972)
 O. diversicurrens (Fischer, 1972)
 O. dividus (Tobias, 1998)
 O. dizygomyzae (Fischer, 1965)
 O. docilis (Haliday, 1837)
 O. dolichurus (Tobias, 1998)
 O. dominicanus (Fischer, 1963)
 O. douglasanus (Fischer, 1965)
 O. downesi (Gahan, 1919)
 O. dreisbachi (Fischer, 1964)
 O. dryade (Fischer, 1968)
 O. dschangensis (Fischer, 1978)
 O. dubitarius (Fischer, 1965)
 O. duplocarinatus (Fischer, 1965)
 O. dureseaui (Fischer, 1975)
 O. durigaster (Fischer, 1971)
 O. eastridgeanus (Fischer, 1965)
 O. echingolensis (Fischer, 1971)
 O. echo (Fischer, 1968)
 O. egenus (Tobias, 1998)
 O. ehrhorni (Gahan, 1915)
 O. elguetai (Fischer, 2004)
 O. elisabethvillensis (Fischer, 1972)
 O. elsalvadorensis (Fischer, 1966)
 O. eltablonensis (Fischer, 1968)
 O. emarginatus (Fischer, 1968)
 O. empedoklis (Fischer, 1970)
 O. entzi (Papp, 1985)
 O. epimeralis (Fischer, 1980)
 O. epulatiformis (Fischer, 2001)
 O. epulatus (Papp, 1981)
 O. eros (Fischer, 1968)
 O. erythroicus (Fischer, 1978)
 O. erythrosoma (Fischer, 1963)
 O. erzurumensis (Fischer, 2004)
 O. esquinasensis (Fischer, 2001)
 O. estoniacola (Fischer, 2001)
 O. euaffinis (Fischer, 1963)
 O. eupatorii (Fischer, 1966)
 O. euphemia (Fischer, 1968)
 O. euplasticus (Fischer, 1972)
 O. euryanthe (Fischer, 1968)
 O. euryteniformis (Fischer, 1963)
 O. eurytenoides (de Santis, 1966)
 O. euterpe (Fischer, 1968)
 O. eutownesi (Fischer, 1983)
 O. euwattacooanus (Fischer, 1964)
 O. exiloides (Fischer, 1989)
 O. eximius (Fischer, 1957)
 O. extendicella (Fischer, 1972)
 O. extensus (Fischer, 1964)
 O. extrafactus (Fischer, 1972)
 O. extremorientis (Fischer, 1999)
 O. faber (Papp, 1982)
 O. facialis (Fischer, 1963)
 O. farmingdalicus (Fischer, 1964)
 O. femoralis (Jimenez Peydro, 1983)
 O. fennahi (Fischer, 1966)
 O. fercolor (Fischer, 1979)
 O. ferentarius (Fischer, 1969)
 O. ferrugator (Goureau, 1862)
 O. ficedus (Papp, 1979)
 O. fiebrigi (Fischer, 1963)
 O. filicornis (Thomson, 1895)
 O. filiflagellatus (Fischer, 1965)
 O. finalis (Fischer, 1968)
 O. fischeri (Papp, 1981)
 O. flammeus (Fischer, 1959)
 O. flavens (Fischer, 1980)
 O. flaveolaris (Fischer, 1966)
 O. flaviceps (Gahan, 1915)
 O. flavigaster (Fischer, 1957)
 O. flavipartibus (Fischer, 1999)
 O. flavipes (Szepligeti, 1898)
 O. flavitestaceus (Fischer, 1958)
 O. flavobasis (Papp, 2003)
 O. flavus (Weng & Chen, 2005)
 O. flexicarina (Fischer, 1975)
 O. flosshilda (Fischer, 1972)
 O. formosanus (Watanabe, 1934)
 O. formosigaster (Fischer, 1978)
 O. forticornis (Cameron, 1905)
 O. fossulatus (Szepligeti, 1914)
 O. foutsi (Fischer, 1964)
 O. fraudatus (Papp, 1978)
 O. fraudulentus (Tobias, 1998)
 O. fulgoricolor (Fischer, 1979)
 O. fumatipennis (Fischer, 1965)
 O. funebris (Wesmael, 1835)
 O. furiosus (Fischer, 1968)
 O. fuscicarpus (Szepligeti, 1913)
 O. fuscipennis (Wesmael, 1835)
 O. gabrieli (Fischer, 1968)
 O. gahani (Samiuddin & Ahmad, 2009)
 O. gainesvillensis (Fischer, 1964)
 O. galomirus (Fischer, 1968)
 O. geniculatus (Thomson, 1895)
 O. gerdi (Papp, 1982)
 O. giganticornis (Fischer, 1974)
 O. gigapiceus (Fischer, 1989)
 O. giluweensis (Fischer, 1990)
 O. glabriceps (Fischer, 1968)
 O. glabrifossa (Fischer, 1963)
 O. glabripleurum (Fischer, 1966)
 O. gliricidiae (Fischer, 1966)
 O. globiformis (Fischer, 1964)
 O. globigaster (Fischer, 1964)
 O. gracielae (de Santis, 1982)
 O. gracilior (Brues, 1933)
 O. gracilis (Fischer, 1957)
 O. graecus (Papp, 1982)
 O. granipleuris (Tobias, 1998)
 O. granulatigaster (Fischer, 1968)
 O. granulatus (Samiuddin & Ahmad, 2009)
 O. graviceps (Fischer, 1974)
 O. grenadensis (Ashmead, 1900)
 O. gribodoi (Fischer, 1962)
 O. griffithsi (Fischer, 1962)
 O. griseinotum (Fischer, 1965)
 O. griseiscutum (Fischer, 1978)
 O. guanabarensis (Fischer, 1968)
 O. guatemalensis (Fischer, 1963)
 O. gyges (Fischer, 1968)
 O. gyoerfii (Fischer, 1958)
 O. haereticus (Fischer, 1971)
 O. haeselbarthi (Fischer, 1972)
 O. halconicus (Fischer, 1966)
 O. hancockanus (Fischer, 1964)
 O. hardmanni (Fischer, 1964)
 O. harlequin (Fischer, 1972)
 O. harmonicus (Fischer, 1964)
 O. harteni (Papp, 2003)
 O. hartleyi (Fischer, 1964)
 O. hauca (Fischer, 1968)
 O. hector (Fischer, 1968)
 O. hedqvisti (Fischer, 1971)
 O. heinrichi (Fischer, 1964)
 O. helavai (Fischer, 1983)
 O. helios (Fischer, 1959)
 O. hellasensis (Fischer, 1990)
 O. helluatus (Papp, 1981)
 O. hemifuscus (Fischer, 1966)
 O. herbigradus (Tobias, 1998)
 O. heringi (Fischer, 1962)
 O. hermosanus (Fischer, 1964)
 O. heroicus (Fischer, 1970)
 O. heterocephalus (Fischer, 1971)
 O. heterochromus (Fischer, 1971)
 O. heterogaster (Fischer, 1971)
 O. heteropterus (Fischer, 1971)
 O. hirsutus (Tobias, 1998)
 O. hirtus (Fischer, 1963)
 O. hluluhwegamenicus (Fischer, 1974)
 O. hoffmanni (Fischer, 1964)
 O. hollisterensis (Fischer, 1964)
 O. horwathi (Fischer, 1964)
 O. hospes (Fischer, 1971)
 O. hospitus (Papp, 1981)
 O. hubbelli (Fischer, 1965)
 O. humilifactus (Fischer, 1965)
 O. hydrellivorus (van Achterberg, 1977)
 O. idealis (Fischer, 1969)
 O. ignatii (Fischer, 1971)
 O. igneus (Fischer, 1964)
 O. iguacuensis (Fischer, 1966)
 O. ileifensis (Fischer, 1983)
 O. imperator (Fischer, 1969)
 O. importatus (Fischer, 1971)
 O. importunus (Fischer, 1968)
 O. impressiformis (Fischer, 1964)
 O. improcerus (Weng & Chen, 2005)
 O. inancae (Fischer & Beyarslan, 2005)
 O. inca (Fischer, 1968)
 O. incisulus (Fischer, 1964)
 O. incoligma (Fischer, 1979)
 O. indentatus (Wharton, 1987)
 O. indicus (Samiuddin & Ahmad, 2009)
 O. indistinctus (Fischer, 1965)
 O. inflammatus (Fischer, 1963)
 O. inflatipectus (Fischer, 1989)
 O. infumatus (Niezabitowski, 1910)
 O. infuscatipennis (Fischer, 1965)
 O. ingenticornis (Fischer, 1965)
 O. inopinatus (Papp, 1982)
 O. insertertus (Weng & Chen, 2005)
 O. instabilis (Wesmael, 1835)
 O. instabiloides (Fischer, 1959)
 O. instaurativus (Tobias, 1998)
 O. insulicola (Tobias, 2004)
 O. integer (Thomson, 1895)
 O. intercalaris (Weng & Chen, 2005)
 O. interjectus (Fischer, 1965)
 O. intermissus (Fischer, 1964)
 O. interpunctatus (Fischer, 1999)
 O. interstitialis (Ashmead, 1894)
 O. iphigenia (Fischer, 1969)
 O. iridipennis (Cameron, 1905)
 O. irregularipes (Fischer, 1963)
 O. irregularis (Wesmael, 1835)
 O. isabella (Chen & Weng, 2005)
 O. isolatae (Fischer, 1964)
 O. ispartaensis (Fischer & Beyarslan, 2005)
 O. ithacensis (Fischer, 1964)
 O. iuxtahaucaum (Fischer, 1979)
 O. iuxtangelum (Fischer, 1978)
 O. ivlievi (Tobias, 1998)
 O. ivondroensis (Fischer, 1968)
 O. izmirensis (Fischer & Beyarslan, 2005)
 O. jacansis (Fischer, 1980)
 O. jacobi (Fischer, 1964)
 O. jamaicensis (Fischer, 1963)
 O. jenuffa (Fischer, 1968)
 O. jipanus (Fischer, 1983)
 O. johannis (Fischer, 1968)
 O. josefi (Fischer, 1971)
 O. jujuyensis (Fischer, 1968)
 O. kaindeanus (Fischer, 1990)
 O. kallibasis (Fischer, 1972)
 O. kalligaster (Fischer, 1972)
 O. karesuandensis (Fischer, 1964)
 O. katonensis (Fischer, 1961)
 O. katonicus (Fischer, 1963)
 O. keralaicus (Fischer, 1996)
 O. kibunguensis (Fischer, 1972)
 O. kilisanus (Fischer & Beyarslan, 2005)
 O. kinleyensis (Fischer, 1964)
 O. kirklareliensis (Fischer & Beyarslan, 2005)
 O. kisanganiensis (Fischer, 1972)
 O. kostolnaensis (Fischer, 1984)
 O. kovacsi (Fischer, 1963)
 O. krishnagarensis (Fischer, 2005)
 O. krombeini (Fischer, 1964)
 O. kubani (Fischer, 2007)
 O. kurilensis (Tobias, 1998)
 O. kuruandensis (Fischer, 1995)
 O. kuscheli (Nixon, 1955)
 O. kyotoensis (Fischer, 2001)
 O. labradorensis (Fischer, 1965)
 O. lacajensis (Fischer, 1962)
 O. lacarensis (Fischer, 1979)
 O. lacopitaensis (Kula, 2003)
 O. laetatorius (Fischer, 1958)
 O. laevicollis (Fischer, 1957)
 O. laevigatus (Forster, 1862)
 O. lagomeraensis (Fischer, 2006)
 O. languidus (Fischer, 1964)
 O. lansingensis (Fischer, 1965)
 O. lantanae (Bridwell, 1919)
 O. lara (Fischer, 1968)
 O. largus (Weng & Chen, 2005)
 O. larissa (Fischer, 1968)
 O. lataganus (Fischer, 1979)
 O. lateroareatus (Fischer, 2001)
 O. latidens (Fischer, 1990)
 O. latifacialis (Fischer, 1968)
 O. latilabris (Chen & Weng, 2005)
 O. latipediformis (Fischer, 2004)
 O. latistigma (Fischer, 1960)
 O. latitemporalis (Fischer, 1964)
 O. leevingensis (Fischer, 1964)
 O. leleji (Tobias, 1998)
 O. lemonensis (Fischer, 1964)
 O. leptoclypeus (Fischer, 1968)
 O. leptosoma (Fischer, 1963)
 O. leroyi (Fischer, 1968)
 O. leucofasciatus (Tobias, 1998)
 O. leucosema (Fischer, 1978)
 O. leucoventris (Tobias, 1998)
 O. levis (Wesmael, 1835)
 O. lindbergi (Fischer, 1963)
 O. liogaster (Szepligeti, 1914)
 O. lippensi (Fischer, 1968)
 O. lippensimilis (Fischer, 2001)
 O. liriomyzae (Fischer, 1964)
 O. lissopleurum (Fischer, 1966)
 O. literalis (Chen & Weng, 2005)
 O. lojaensis (Fischer, 1969)
 O. longicornia (Chen & Weng, 2005)
 O. longicornis (Thomson, 1895)
 O. longicubitalis (Fischer, 1965)
 O. longifoveatus (Fischer, 1964)
 O. longiradis (Jimenez Peydro, 1983)
 O. longisignum (Fischer, 1968)
 O. longissimicauda (Fischer, 1962)
 O. longistigmus (Goureau, 1865)
 O. longiterebratus (Samiuddin & Ahmad, 2009)
 O. longurius (Chen & Weng, 2005)
 O. lonicerae (Fischer, 1958)
 O. loricatus (Tobias, 1998)
 O. louiseae (Weng & Chen, 2005)
 O. lucidoides (Papp)
 O. lucidus (Szepligeti, 1896)
 O. lugens (Haliday, 1837)
 O. lukasi (Fischer, 1984)
 O. luniclypeus (Fischer, 1979)
 O. lusorius (Tobias, 1998)
 O. luteiceps (Viereck, 1905)
 O. luteipes (Szepligeti, 1914)
 O. luteus (Kriechbaumer, 1894)
 O. macedonicus (Papp, 1973)
 O. macrocornis (Fischer, 1965)
 O. maculimembris (Tobias, 2000)
 O. maculipennis (Enderlein, 1912)
 O. maculipes (Wesmael, 1835)
 O. machupicchuanus (Fischer, 1968)
 O. madatus (Fischer, 1979)
 O. magallanensis (Fischer, 1964)
 O. magicorum (Fischer, 1979)
 O. magnicauda (Fischer, 1958)
 O. magnicaudatus (Tobias, 1998)
 O. major (Szepligeti, 1914)
 O. mallecoensis (Fischer, 1968)
 O. mandibularis (Gahan, 1915)
 O. manifestarius (Fischer, 1963)
 O. maraquoanus (Fischer, 1963)
 O. marcapatanus (Fischer, 1965)
 O. marci (Fischer, 1968)
 O. margaensis (Fischer, 1968)
 O. margateensis (Fischer, 1971)
 O. mariae (Tobias, 1977)
 O. marjorieae (Papp, 1983)
 O. martiarushensis (Fischer, 1963)
 O. martini (Fischer, 1965)
 O. mashhoodi (Samiuddin & Ahmad, 2009)
 O. matheranus (Fischer, 1966)
 O. matthaei (Fischer, 1968)
 O. mediocarinatus (Fischer, 1963)
 O. mediopectus (Fischer, 1965)
 O. mediosignum (Fischer, 1968)
 O. medioterebratus (Fischer, 1972)
 O. megafossa (Tobias, 1998)
 O. meladermatus (Fischer, 1972)
 O. melanagromyzae (Fischer, 1966)
 O. melanarius (Fischer, 1974)
 O. melanocephalus (Ashmead, 1894)
 O. melchioricus (Fischer, 1979)
 O. mendus (Papp, 1982)
 O. metanivens (Fischer, 1992)
 O. metanotalis (Fischer, 1965)
 O. metatensis (Fischer, 1964)
 O. metatus (Papp, 1981)
 O. methodii (Fischer, 1971)
 O. microscopicus (Fischer, 1963)
 O. microsomaticus (Fischer, 1965)
 O. michaeli (Fischer, 1968)
 O. michelbacheri (Fischer, 1963)
 O. middlekauffi (Fischer, 1964)
 O. miniaceus (Brethes, 1913)
 O. minicornis (Fischer, 1973)
 O. minorecella (Fischer, 2000)
 O. minusculae (Fischer, 1967)
 O. minusculus (Fischer, 1963)
 O. minutus (Szepligeti, 1907)
 O. mirabilis (Fischer, 1958)
 O. mischa (Fischer, 1968)
 O. mischiformis (Fischer, 1999)
 O. mitiformis (Fischer, 1964)
 O. mitis (Fischer, 1963)
 O. mocsaryi (Szepligeti, 1897)
 O. moczari (Fischer, 1990)
 O. moderatus (Fischer, 1963)
 O. mokotoensis (Fischer, 1968)
 O. mongaguanus (Fischer, 1966)
 O. mongolaltaiensis (Fischer, 1991)
 O. monilicornis (Fischer, 1962)
 O. monsonicus (Fischer, 1983)
 O. montanus (Ashmead, 1890)
 O. montevidanus (Fischer, 1966)
 O. monticola (Szepligeti, 1898)
 O. moravicus (Fischer, 1960)
 O. mujenjensis (Fischer, 1963)
 O. mundus (Forster, 1862)
 O. myakkensis (Fischer, 1964)
 O. nadezhdae (Tobias, 1998)
 O. nadus (Papp, 1985)
 O. najade (Fischer, 1968)
 O. nanocorpus (Fischer, 2005)
 O. nanosoma (Fischer, 1989)
 O. nanulus (Fischer, 1966)
 O. nanus (Saussure, 1890)
 O. negrosanus (Fischer, 1966)
 O. neopendulus (Fischer, 1989)
 O. neopygmaeus (Fischer, 1966)
 O. nigeriensis (Fischer, 1983)
 O. nigricolor (Fischer, 1960)
 O. nigricoloratus (Fischer, 1958)
 O. nigriocciput (Fischer, 1979)
 O. nigritellae (Fischer, 1964)
 O. nigritibia (Fischer, 1963)
 O. nigrobrunneus (Granger, 1949)
 O. nigrocastaneus (Viereck, 1905)
 O. nigromaculatus (Szepligeti, 1914)
 O. nigrusus (Fischer, 1980)
 O. nimifactus (Fischer, 1979)
 O. niobe (Fischer, 1970)
 O. nitidus (Goureau, 1865)
 O. nivitibialis (Fischer, 1979)
 O. nkuliensis (Fischer, 1974)
 O. nobilis (Papp, 1981)
 O. nodifer (Fischer, 1959)
 O. nomininguensis (Fischer, 1965)
 O. nondilatatus (Fischer, 1996)
 O. noonadanus (Fischer, 1966)
 O. nories (Fischer, 1984)
 O. northcarolinensis (Fischer, 1964)
 O. nosamaensis (Fischer, 1990)
 O. novojariae (Fischer, 2006)
 O. novosimilis (Fischer, 1989)
 O. nowakowskii (Fischer, 1959)
 O. nympha (Fischer, 1968)
 O. obesus (Fischer, 1969)
 O. obscurator (Bouche, 1834)
 O. obscurifactus (Fischer, 1968)
 O. obscurifemur (Fischer, 1965)
 O. obscuripennis (Schrottky, 1902)
 O. obscuripes (Fischer, 1963)
 O. obscuroma (Fischer, 1990)
 O. obuduensis (Fischer, 1983)
 O. obustus (Tobias, 1998)
 O. obversus (Tobias, 1998)
 O. occidentalis (Fischer, 1963)
 O. occulisus (Telenga, 1950)
 O. ocellatus (Wesmael, 1835)
 O. ocreatus (Papp, 1979)
 O. ochrogaster (Wesmael, 1835)
 O. olmosensis (Fischer, 1983)
 O. onzi (Fischer, 1959)
 O. opacus (Fischer, 1968)
 O. opertaneus (Tobias, 1998)
 O. opertus (Tobias, 1998)
 O. opportunus (Fischer, 1968)
 O. oralis (Fischer, 1965)
 O. orbiculator (Nees, 1811)
 O. ordinarius (Fischer, 1964)
 O. orestes (Fischer, 1969)
 O. orizabensis (Fischer, 1963)
 O. ornatigaster (Fischer, 1964)
 O. oscinidis (Ashmead, 1889)
 O. osculas (Weng & Chen, 2005)
 O. osogovoensis (Fischer, 1964)
 O. osoguineus (Fischer, 2004)
 O. ostentaneus (Tobias, 1998)
 O. ostentatus (Papp, 1978)
 O. otiosus (Gahan, 1917)
 O. ovaliops (Fischer, 1980)
 O. ovaliscapus (Fischer, 1999)
 O. ovator (Nees, 1834)
 O. ovistigma (Fischer, 1979)
 O. oxatus (Fischer, 1990)
 O. pactus (Haliday, 1837)
 O. pachypus (Fischer, 1968)
 O. padidalis (Fischer, 1989)
 O. pallas (Fischer, 1970)
 O. pallicoxis (Fischer, 1973)
 O. pallidipalpalis (Fischer, 1964)
 O. palligaster (Fischer, 1973)
 O. pallipes (Wesmael, 1835)
 O. panamanus (Fischer, 1966)
 O. pandora (Fischer, 1970)
 O. papagena (Fischer, 1972)
 O. paradisiacus (Fischer, 1964)
 O. paraensis (Spinola, 1851)
 O. paraitepuyensis (Fischer, 1964)
 O. paralleliformis (Fischer, 1964)
 O. parallelipetiolatus (Fischer, 1979)
 O. parallelus (Weng & Chen, 2005)
 O. paranivens (Fischer, 1990)
 O. paraphytomyzae (Fischer, 2005)
 O. paraplasticus (Fischer, 1972)
 O. paraqvisti (Fischer, 2004)
 O. parawattacooanus (Fischer, 1964)
 O. paris (Fischer, 1968)
 O. parkeranus (Fischer, 1964)
 O. parkercreekensis (Fischer, 1964)
 O. partisanskiensis (Fischer, 1999)
 O. parvicrenis (Fischer, 1965)
 O. parvungula (Thomson, 1895)
 O. paulior (Fischer, 1965)
 O. paulus (Fischer, 1965)
 O. pauper (Fischer, 1964)
 O. peckorum (Fischer, 1979)
 O. pechlaneri (Fischer, 1956)
 O. pechumani (Fischer, 1970)
 O. pedestris (Szepligeti, 1904)
 O. peleus (Fischer, 1970)
 O. penai (Fischer, 1964)
 O. pendulus (Haliday, 1837)
 O. penetrator (Fischer, 1966)
 O. pentaareolatus (Samiuddin & Ahmad, 2009)
 O. pequodorum (Viereck, 1917)
 O. perminutus (Fischer, 1964)
 O. perpygmaeus (Fischer, 1964)
 O. persimilis (Szepligeti, 1913)
 O. perterrens (Fischer, 1978)
 O. peruensis (Fischer, 1963)
 O. pestarus (Fischer, 1990)
 O. peterseni (Fischer, 1964)
 O. petiolaris (Fischer, 1965)
 O. petiolatus (Granger, 1949)
 O. petri (Fischer, 1968)
 O. phantasticus (Fischer, 1959)
 O. phytobiae (Fischer, 1959)
 O. pickensanus (Fischer, 1965)
 O. pilgrimorum (Fischer, 1972)
 O. pilifer (Tobias, 1998)
 O. piloralis (Fischer, 1989)
 O. pilosicornis (Fischer, 1965)
 O. pilosinotum (Fischer, 1964)
 O. pilosus (Fischer, 1964)
 O. pimoensis (Fischer, 1978)
 O. pirchitticola (Fischer, 1974)
 O. pisgahensis (Fischer, 1964)
 O. plaumanni (Fischer, 1968)
 O. podomelas (Fischer, 1972)
 O. polyzonius (Wesmael, 1835)
 O. pollux (Fischer, 1968)
 O. ponticus (Fischer, 1958)
 O. poonchensis (Samiuddin & Ahmad, 2009)
 O. porrectus (Papp, 1978)
 O. porteri (Fischer, 1964)
 O. posadai (Fischer, 1966)
 O. posjeticus (Tobias, 1998)
 O. posterus (Weng & Chen, 2005)
 O. postumus (Chen & Weng, 2005)
 O. praesentarius (Fischer, 1963)
 O. pratellae (Weng & Chen, 2005)
 O. prignum (Fischer, 1980)
 O. primus (Fischer, 1964)
 O. prolatus (Chen & Weng, 2005)
 O. prolongatus (Fischer, 1964)
 O. propeattilam (Fischer, 1981)
 O. propectoralis (Fischer, 1979)
 O. propecubitalis (Papp, 1985)
 O. propepactum (Fischer, 1984)
 O. propodealis (Fischer, 1958)
 O. propofoveatus (Fischer, 1973)
 O. propriorufus (Fischer, 1979)
 O. protractiterebra (Fischer, 2001)
 O. pseudarenaceus (Fischer & Beyarslan, 2005)
 O. pseudocolumbiacus (Fischer, 1964)
 O. pseudonapomyzae (Fischer, 2005)
 O. pseudoromensis (Fischer, 1965)
 O. pterostigmalis (Szepligeti, 1908)
 O. pterostigmatus (Szepligeti, 1898)
 O. pterus (Wharton & Austin, 1990)
 O. puertoplatanus (Fischer, 2001)
 O. pulchriceps (Szepligeti, 1898)
 O. pulex (Fischer, 1969)
 O. pulicariae (Fischer, 1969)
 O. pumilio (Wesmael, 1835)
 O. punanus (Fischer, 1983)
 O. punctaticlypeus (Fischer, 2005)
 O. puncticeps (Fischer, 1963)
 O. punctipes (Fischer, 1964)
 O. punctularius (Fischer, 1969)
 O. punctulatoides (Fischer, 1968)
 O. punctulatus (Szepligeti, 1914)
 O. punctus (Weng & Chen, 2005)
 O. pusillator (Zetterstedt, 1838)
 O. pusillus (Szepligeti, 1913)
 O. putomayoanus (Fischer, 1983)
 O. pygmaeator (Nees, 1811)
 O. pygmaeus (Fischer, 1962)
 O. pyrogaster (Fischer, 1966)
 O. quadricolor (Fischer, 1979)
 O. quasilatipes (Fischer & Beyarslan, 2005)
 O. quasipulvis (Fischer, 1989)
 O. quasiqvisti (Fischer, 1991)
 O. quercicola (Fischer, 1966)
 O. radialis (Fischer, 1957)
 O. rainierensis (Fischer, 1964)
 O. ranunculicola (Fischer, 1984)
 O. raoi (Fischer, 1966)
 O. rarus (Zaykov & Fischer, 1983)
 O. reconditor (Wesmael, 1835)
 O. rectinervatus (Fischer, 1968)
 O. regularipes (Fischer, 1963)
 O. regulorum (Fischer, 1979)
 O. relativus (Fischer, 1964)
 O. remissus (Papp, 1985)
 O. remotus (Tobias, 1998)
 O. repentinus (Papp, 1980)
 O. resinae (Brues, 1933)
 O. restrictus (Fischer, 1964)
 O. resupinus (Fischer, 1964)
 O. retracticauda (Fischer, 1972)
 O. rex (Fischer, 1958)
 O. rheasilviae (Fischer, 1970)
 O. rhodopicola (Zaykov & Fischer, 1986)
 O. rhodosoma (Fischer, 1968)
 O. richardsi (Fischer, 1965)
 O. riopastazanus (Fischer, 1964)
 O. riphaeus (Tobias, 1986)
 O. robustus (Telenga, 1950)
 O. romensis (Fischer, 1965)
 O. romensoides (Fischer, 1965)
 O. rossi (Fischer, 1963)
 O. rotundiusculus (Tobias, 1998)
 O. roveretoi (Fischer, 1962)
 O. rovinator (Fischer, 1968)
 O. rudiformis (Fischer, 1958)
 O. rufescens (Fischer, 1963)
 O. ruficolor (Fischer, 1964)
 O. rufimixtus (Fischer, 1958)
 O. rufipes (Wesmael, 1835)
 O. rufipleurum (Fischer, 1964)
 O. rufisignum (Fischer, 1968)
 O. rufocinctus (Gahan, 1915)
 O. rufoflavus (Fischer, 2001)
 O. rufomaculatus (Fischer, 1965)
 O. rufopleuris (Tobias, 1998)
 O. rufus (Holmgren, 1868)
 O. rugatus (Fischer, 1992)
 O. rugicoxis (Fischer, 1969)
 O. rugipropodealis (Fischer, 2001)
 O. rugisternum (Fischer, 1995)
 O. rugosiusculus (Jakimavicius, 1986)
 O. rugosulus (Fischer, 1962)
 O. rugulosus (Chen & Weng, 2005)
 O. rumecatus (Fischer, 1983)
 O. russalka (Fischer, 1968)
 O. sabhayanus (Fischer, 1966)
 O. sabroskyi (Fischer, 1964)
 O. saevulus (Fischer, 1958)
 O. saevus (Haliday, 1837)
 O. salmonensis (Fischer, 1964)
 O. salmossi (Fischer, 1995)
 O. saltator (Telenga, 1950)
 O. salvini (Ashmead, 1894)
 O. sanctannae (Fischer, 1978)
 O. sanctus (Fischer, 1971)
 O. sanestabanensis (Fischer, 1964)
 O. sanjoseensis (Fischer, 1962)
 O. sanmiguelensis (Fischer, 2001)
 O. santosanus (Fischer, 1966)
 O. santuzzae (Fischer, 1974)
 O. saovicentensis (Fischer, 1966)
 O. sapamoroanus (Fischer, 1971)
 O. sapporanus (Fischer, 1963)
 O. scaevolae (Cameron, 1907)
 O. scleroticus (Fischer, 1972)
 O. sculptigaster (Fischer, 1968)
 O. sculptipleurum (Fischer, 1965)
 O. sculptisaevus (Fischer, 2004)
 O. sculptus (Chen & Weng, 2005)
 O. scutellocarina (Fischer, 1996)
 O. schildi (Fischer, 1964)
 O. schmidti (Fischer, 1960)
 O. seductus (Fischer, 1959)
 O. selimbassai (Fischer, 1992)
 O. seminotaulicus (Fischer, 1962)
 O. semitestaceus (Tobias, 1998)
 O. sequentator (Fischer, 1963)
 O. servus (Fischer, 1969)
 O. shabelliensis (Fischer, 1996)
 O. shafeei (Samiuddin & Ahmad, 2009)
 O. sharynensis (Fischer, 2001)
 O. shenefelti (Fischer, 1964)
 O. shuleri (Fischer, 1964)
 O. sierraanchaensis (Fischer, 1964)
 O. sigmodus (Papp, 1981)
 O. signatitibia (Fischer, 1966)
 O. signicella (Fischer, 1991)
 O. signicoxa (Fischer, 1969)
 O. signifemur (Zaykov & Fischer, 1983)
 O. signipes (Fischer, 1969)
 O. signisoma (Fischer, 1969)
 O. silifkeensis (Fischer & Beyarslan, 2005)
 O. silvestris (Jakimavicius, 1986)
 O. similarius (Fischer, 1964)
 O. similis (Szepligeti, 1898)
 O. similoides (Fischer, 1962)
 O. simillimus (Fischer, 1964)
 O. simplex (Fischer, 1962)
 O. simplificatus (Fischer, 1963)
 O. sinareola (Fischer, 1999)
 O. sinenotaulis (Fischer, 1999)
 O. singularis (Wesmael, 1835)
 O. singulator (Nees, 1834)
 O. sinocis (Fischer, 1990)
 O. smithi (Fischer, 1964)
 O. snoflaki (Fischer, 1959)
 O. soenderupianus (Fischer, 1967)
 O. soledadensis (Fischer, 1964)
 O. solus (Fischer, 1963)
 O. solymosae (Fischer, 1989)
 O. sonja (Fischer, 1968)
 O. soror (Fischer, 1966)
 O. southcarolinensis (Fischer, 1964)
 O. sparsus (Chen & Weng, 2005)
 O. speciosus (Fischer, 1959)
 O. sperabilis (Tobias, 1998)
 O. srilankensis (Fischer, 1988)
 O. staryi (Fischer, 1958)
 O. stenopectus (Fischer, 1964)
 O. sternaulatus (Samiuddin & Ahmad, 2009)
 O. stieglmayri (Fischer, 1963)
 O. striatitergum (Fischer, 1965)
 O. striativentris (Gahan, 1915)
 O. striatoides (Fischer, 1966)
 O. striatulus (Fischer, 1957)
 O. strombaceus (Papp, 1985)
 O. strouhali (Fischer, 1962)
 O. subaffinis (Fischer, 1962)
 O. subareatus (Fischer, 1969)
 O. subcampanariae (Tobias, 1998)
 O. subcirculator (Tobias, 1986)
 O. subdividus (Tobias, 1998)
 O. subdocilis (Tobias, 1998)
 O. subhilaris (Jakimavicius, 1986)
 O. subpallipes (Tobias, 1986)
 O. subpulicariae (Tobias, 1998)
 O. subreconditor (Tobias, 1998)
 O. subrotundatus (Niezabitowski, 1910)
 O. subsimilis (Fischer, 1963)
 O. subversivus (Fischer, 1965)
 O. subvisibilis (Fischer, 1964)
 O. subvitellinus (Tobias, 1998)
 O. succineus (Gahan, 1913)
 O. sulcifer (Fischer, 1975)
 O. superbus (Szepligeti, 1898)
 O. superficiarius (Fischer, 1969)
 O. suscitatus (Papp, 1979)
 O. suspiciosus (Tobias, 1998)
 O. sybille (Fischer, 1970)
 O. sycophanta (Tobias, 2000)
 O. sylvia (Weng & Chen, 2005)
 O. tabidula (Weng & Chen, 2005)
 O. tabificus (Papp, 1979)
 O. tablerockensis (Fischer, 1964)
 O. tabularis (Weng & Chen, 2005)
 O. taddei (Fischer, 1972)
 O. tadzhicus (Tobias & Saidov, 1995)
 O. tafivallensis (Fischer, 1968)
 O. takomaanus (Fischer, 1965)
 O. tamara (Fischer, 1968)
 O. tametus (Tobias, 1998)
 O. tamino (Fischer, 1972)
 O. tangens (Fischer, 1964)
 O. tantalus (Fischer, 1968)
 O. tantilloides (Fischer, 1965)
 O. tantillus (Ashmead, 1900)
 O. taplejungensis (Fischer, 1966)
 O. teheranensis (Fischer, 1990)
 O. tekirdagensis (Fischer & Beyarslan, 2005)
 O. telamonis (Fischer, 1970)
 O. telramundi (Fischer, 1970)
 O. tenellae (Fischer, 1969)
 O. tenfanus (Fischer, 1996)
 O. tenuipilosus (Fischer, 2004)
 O. terebrator (Szepligeti, 1911)
 O. terebratus (Fischer, 1968)
 O. terebrifer (Fischer, 1968)
 O. tergitalis (Fischer, 1966)
 O. tergus (Chen & Weng, 2005)
 O. tersus (Forster, 1862)
 O. testaceipes (Szepligeti, 1913)
 O. testaceiventris (Granger, 1949)
 O. testaceus (Szepligeti, 1914)
 O. thaicorus (Fischer, 1999)
 O. thalia (Fischer, 1968)
 O. thalis (Fischer, 1970)
 O. thaungi (Fischer, 1998)
 O. thiemo (Fischer, 1969)
 O. thoracicus (Costa, 1883)
 O. thoracoangulatus (Fischer, 1979)
 O. tibialis (Ashmead, 1893)
 O. tingomarianus (Fischer, 1963)
 O. tirolensis (Fischer, 1958)
 O. tobes (Weng & Chen, 2005)
 O. tobiasi (Samiuddin & Ahmad, 2009)
 O. tolucaensis (Fischer, 1968)
 O. toromojaensis (Fischer, 1983)
 O. tortus (Tobias, 1998)
 O. torulatus (Fischer, 1972)
 O. townesi (Fischer, 1965)
 O. townsendi (Fischer, 1966)
 O. tractus (Weng & Chen, 2005)
 O. trachyscutum (Fischer, 1966)
 O. transatlanticus (Fischer, 1963)
 O. transbaikalicus (Fischer, 1999)
 O. transcaucasicus (Fischer, 2000)
 O. transversoclypealis (Tobias, 1998)
 O. trencensis (Fischer, 1984)
 O. triplehorni (Fischer, 1979)
 O. tristis (Fischer, 1969)
 O. tropaeoli (Fischer, 1966)
 O. troyensis (Fischer, 1964)
 O. truncatulus (Fischer, 1963)
 O. truncus (Chen & Weng, 2005)
 O. tscheki (Fischer, 1957)
 O. tshitensis (Tobias, 1998)
 O. tshutshurmuranicus (Tobias, 1998)
 O. tuberculatus (Fischer, 1959)
 O. tuberculifer (Fischer, 1958)
 O. tubibasis (Fischer, 1978)
 O. tubida (Weng & Chen, 2005)
 O. tucumanus (Fischer, 1964)
 O. tulcanensis (Fischer, 1969)
 O. tumus (Tobias, 1998)
 O. tunensis (Fischer, 1962)
 O. turcicus (Fischer, 1960)
 O. turiddui (Fischer, 1974)
 O. turrialbanus (Fischer, 1964)
 O. uencensis (Fischer, 1971)
 O. ugandensis (Fischer, 1963)
 O. ulaanus (Fischer, 1971)
 O. uligiloci (Fischer, 2006)
 O. unicarinatus (Fischer, 1959)
 O. unicatus (Fischer, 1963)
 O. unifactus (Fischer, 1963)
 O. unifasciatus (Ashmead, 1894)
 O. unificatus (Fischer, 1963)
 O. uniformis (Fischer, 1963)
 O. unitus (Fischer, 1963)
 O. urundanus (Fischer, 1968)
 O. utahensis (Gahan, 1913)
 O. utinanus (Fischer, 2001)
 O. uttoi (Fischer, 1971)
 O. uttoisimilis (Fischer, 1999)
 O. uvarovi (Tobias, 1986)
 O. valdiviensis (Fischer, 1979)
 O. valki (Fischer, 1996)
 O. veratri (Fischer, 1964)
 O. vernicosus (Tobias, 1998)
 O. vianus (Fischer, 1983)
 O. vicinigundae (Fischer, 2005)
 O. victosimilis (Fischer, 1999)
 O. viennensis (Fischer, 1959)
 O. vierecki (Gahan, 1915)
 O. villavicenciensis (Fischer, 1963)
 O. vindex (Haliday, 1837)
 O. vinoanus (Fischer, 1983)
 O. violaceae (Fischer, 1967)
 O. virentis (Fischer, 1965)
 O. virtuosus (Fischer, 1969)
 O. visibilis (Fischer, 1964)
 O. vitellinus (Tobias, 1998)
 O. vitita (Chen & Weng, 2005)
 O. vittatus (Shestakov, 1940)
 O. vocatus (Fischer, 1969)
 O. volaticus (Fischer, 1966)
 O. vulcanicus (Tobias, 1998)
 O. wachsmanni (Szepligeti, 1898)
 O. walleyi (Fischer, 1964)
 O. waterloti (Granger, 1949)
 O. wattacooanus (Fischer, 1965)
 O. weemsi (Fischer, 1964)
 O. wellgunda (Fischer, 1972)
 O. whartoni (Samiuddin & Ahmad, 2009)
 O. wilhelmensis (Fischer, 1990)
 O. woerziphagus (Fischer, 1967)
 O. woglinda (Fischer, 1972)
 O. wutaishanus (Watanabe, 1950)
 O. xerxes (Fischer, 1968)
 O. yahuarmayoanus (Fischer, 1966)
 O. yuracensis (Fischer, 1983)
 O. zacapuensis (Fischer, 1964)
 O. zamoraensis (Fischer, 1968)

 Другие виды: O. crenuliferus, O.  malarator, O. monilipalpis, O. pachymerus, O. songi, O. youi, O. zengi Li & van Achterberg, 2013

Примечания

Литература 
 Belokobylskij S. A.; Wharton R. A.; La Salle J. 2004: Australian species of the genus Opius Wesmael (Hymenoptera: Braconidae) attacking leaf-mining Agromyzidae, with the description of a new species from South-east Asia. // Australian journal of entomology, 43: 138—147. doi: 10.1111/j.1440-6055.2004.00396.x
 
 
Роды перепончатокрылых